

Geografia 
 Bibrax – antico nome del comune francese di Laon, nel dipartimento dell'Aisne.
 Bibrax – antico nome della città edua di Bibracte, nella Gallia centrale.

Zoologia 
 Bibrax – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae.